Ungooriarfik bezeichnet:
 Ungooriarfik (Berg, Maniitsoq), Berg im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Ungooriarfik (Berg, Nuuk), Berg im Distrikt Nuuk, Grönland